Le Championnat d'Allemagne de deuxième division 1989-1990 est la  de la 2. Bundesliga.

La Zweite Bundesliga concerne 20 clubs, le champion et le vice-champion sont directement promu vers la Bundesliga. Le troisième joue contre le  de la Bundesliga un barrage de montée/maintien. Les quatre derniers sont relégués en Oberliga.

Le Hertha Berlin termine à la première place et monte en Bundesliga après sa relégation en 1980 et après avoir connu la troisième division allemande, pour le vice-champion, SG Wattenscheid 09, c'est la première montée dans l'élite.

Compétition 
Le classement est établi sur le barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement

Barrages de promotion/relégation 
À la fin de la saison, le  de Bundesliga affronte le troisième de 2. Bundesliga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en Bundesliga et le perdant relégué en 2. Bundesliga.

 Les deux clubs se maintiennent dans leur division respective.

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football D2

Notes et références

Liens externes 

  Site de la Fédération allemande de football
  Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle

1989-1990
Championnat Allemagne Football 1989-1990 D2
Championnat Allemagne Football 1989-1990 D2
Football en 1989
Football en 1990